Joyride bzw. Joy Ride steht für:
 Joyride (1977), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1977
 Die Fahrt ins Nirgendwo, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1996
 Usfahrt – Joy Ride, Schweizer Film aus dem Jahr 2000
 Joyride – Spritztour, US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2001
 Joy Ride 2: Dead Ahead, Fortsetzung aus dem Jahr 2008
 Joy Ride 3: Road Kill, Fortsetzung aus dem Jahr 2014
 Kinect Joy Ride, ein Videospiel für Microsofts Xbox 360, siehe Kinect#Spiele für Kinect (Auswahl)
 Joyride (Album), das dritte Studioalbum von Roxette
 Joyride (Lied), Singleauskopplung aus dem gleichnamigen Album von Roxette